Die Canada Open 2013 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Juli 2013 in Richmond statt.

Austragungsstätte 
 Richmond Olympic Oval, Richmond, British Columbia

Herreneinzel

Setzliste 
  Kazumasa Sakai (3. Runde)
  Eric Pang (Finalist)
  Tan Chun Seang (Champion)
  Kento Momota (nicht gestartet)
  Misbun Ramdan Mohmed Misbun (Halbfinalist)
  Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
  Misha Zilberman (nicht gestartet)
  Henri Hurskainen (Halbfinalist)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Joachim Persson (3. Runde)
  Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
  Riichi Takeshita (Viertelfinale)
  Ashton Chen Yong Zhao (Viertelfinale)
  Arvind Bhat (3. Runde)
  Petr Koukal (2. Runde)
  Michael Lahnsteiner (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Nitchaon Jindapol (Champion)
  Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
  Yip Pui Yin (Finalist)
  Carolina Marín (Halbfinalist)
  Yui Hashimoto (Viertelfinale)
  Chan Tsz Ka (Viertelfinale)
  Kaori Imabeppu (Viertelfinale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Champion)
  Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (nicht gestartet)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (2. Runde)
  Ruud Bosch / Koen Ridder (Halbfinale)
  Adrian Liu / Derrick Ng (Viertelfinale)
  Jacco Arends / Jelle Maas (1. Runde)
  Bodin Isara / Pakkawat Vilailak (disqualifiziert)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Rong / Zhang Zhibo (Halbfinale)
  Eva Lee / Paula Obanana (Viertelfinale)
  Alex Bruce / Phyllis Chan (Viertelfinale)
  Grace Gao / Michelle Li (Halbfinalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Champion)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (Viertelfinale)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Finalist)
  Jelle Maas / Iris Tabeling (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A5448760-264A-41D8-BB95-D4EBDA10EEE9

2013
BWF Grand Prix 2013
Badmintonwettbewerb in Richmond (British Columbia)